Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Јиргена Мелцера са 4–6, 6–3, 6–2.

Носиоци 

  Давид Ферер (прво коло) 
  Хуан Карлос Фереро (прво коло) 
  Новак Ђоковић (победник)
  Михаил Јужни ''(прво коло) 

<li>  Ришар Гаске (друго коло) 
<li>  Доминик Хрбати (прво коло) 
<li>  Фернандо Вердаско (прво коло)
<li>  Робин Седерлинг (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 2006.